Agatha van Sicilië (225-251), een heilig verklaarde martelares
 Sint Agatha (plaats), dorp in de Noord-Brabantse gemeente Cuijk
 Sint-Agatha-Berchem, plaats en gemeente in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 Sint-Agatha-Rode, plaats in de Belgische provincie Vlaams-Brabant
 St. Agatha (Maine), plaats in de VS
 St. Agatha (2018), Amerikaanse film uit 2018

Zie ook 
 Sint-Agathakerk (doorverwijspagina)